А-ліга 1992—1993 — 3-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вперше здобув Екранас.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Після першого кола клуб Лієтувос Макабі змінив назву на АЛК Неріс.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Жальгіріс взяв участь у Кубку кубків 1993—1994 як переможець Кубку Литви 1992—1993.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Після першого кола клуб Лієтувос Макабі змінив назву на АЛК Неріс.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

1992—1993
Литва
Литва
1992 у Литві
1993 у Литві